Rothof ist der Name folgender Orte: 

in Deutschland:
 Rothof (Ellenberg), Weiler in Ellenberg (Württemberg), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rothof (Hohenwart), Einöde in Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Rothof (Jagstzell), Weiler in Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rothof (Neuhaus am Inn), Dorf in Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Rothof (Obersontheim), Gehöft im Ortsteil Mittelfischach von Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rothof (Rottendorf), Kirchdorf in Rottendorf, Landkreis Würzburg, Bayern
 Rothof (Wörnitz), Weiler in Wörnitz, Landkreis Ansbach, Bayern

in Österreich:
 Rothof (Gemeinde Katsdorf), Ortschaft der Gemeinde Katsdorf, Bezirk Perg, Oberösterreich

in Polen:
 Rothof, deutscher Name von Czerwony Dwór (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Roter Hof
 Rothehof
 Rothenhof
 Rothhof
 Rotthof
 Rottenhof
 Rotthoff